Pilbara est originellement le nom d'une région de l'Australie-Occidentale. Son nom, d'origine aborigène, dérive sans doute du  bilybara (« sec »).

Sciences et techniques

Biologie 
 Pilbara est un genre de mouches, de la famille des Dolichopodidae. On n'en connaît que l'espèce .
 De nombreuses espèces animales et végétales ont un nom vernaculaire faisant référence à la région du Pilbara (Australie-Occidentale), notamment le Crapaud du Pilbara (Uperoleia saxatilis), le Cténote du Pilbara (Ctenotus duricola), le Delma du Pilbara (Delma elegans), le Dragon du Sud-Pilbara (Diporiphora valens), le Gecko du Pilbara (Gehyra pilbara), le Gecko cryptique du Nord-Pilbara (), le Gecko noir du Pilbara (Heteronotia atra), le Gecko sans griffes du Pilbara (), le Goanna du Sud-Pilbara (Varanus hamersleyensis), le Gommier fantôme du Pilbara (), la Libellule du Pilbara (), le Ningaui du Pilbara (), la Punaise du Pilbara (), le Scinque à queue écailleuse de l'Est-Pilbara (Egernia epsisolus), le Scinque à queue écailleuse de l'Ouest-Pilbara (Egernia cygnitos), le Scinque des crevasses du Pilbara (Egernia pilbarensis), le Varan du Pilbara (Varanus bushi), le Varan de roche du Pilbara (Varanus pilbarensis) et la Vipère de la mort du Pilbara (Acanthophis wellsi).
 En taxonomie, le mot pilbara est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces d'animaux, notamment la demoiselle  et le gecko Gehyra pilbara.

Sciences de la Terre 
 Le craton de Pilbara est un craton (une zone de lithosphère continentale ancienne et stable) situé dans la région de Pilbara (Australie-Occidentale). Il est notamment connu pour ses traces de vie remontant à , les plus anciennes connues.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, la grève de Pilbara (mai 1946-août 1949) est une grève des ouvriers agricoles aborigènes de la région de Pilbara (Australie-Occidentale), pour la reconnaissance de leurs droits, le paiement de salaires équitables et l'amélioration de leurs conditions de travail.

Toponyme 

 le Pilbara, une des neuf régions d'Australie-Occidentale ;
 le comté de Pilbara-Est, une des quatre zones d'administration locale de la région de Pilbara ;
 la circonscription de Pilbara, une circonscription électorale regroupant le comté de Pilbara-Est, la ville de Port Hedland et la cité de Karratha.